Holly Springs kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Holly Springs (Georgia)
Holly Springs (Mississippi)
Holly Springs (North Carolina)
Mount Holly Springs